Questa voce presenta un elenco di città del dipartimento francese del Territorio di Belfort. Il Territorio di Belfort è diviso in 102 comuni.

Lista generale
La seguente tabella elenca le città del territorio di Belfort, specificando il codice INSEE, codice postale principale, appartenenza alle principali intercomunalità e la loro popolazione.

Per struttura intercomunale
Il dipartimento ha  due strutture intercomunali a fiscalità propria:
(CAB) : communauté d'agglomération de l'agglomération Belfortaine, creato nel 2000 ;
(CCT) : communauté de communes du Tilleul.